Clovis – città degli Stati Uniti d'America situata nella Contea di Fresno
 Clovis – comune degli Stati Uniti d'America, capoluogo della Contea di Curry
 Clóvis Simas – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Cultura Clovis – cultura preistorica nativa americana